Арбория () — город в Италии, расположен в регионе Сардиния, подчинён административному центру Ористано (провинция).

Город построен в 1930 году по приказу Муссолини и до 1944 года назывался Муссолиния. Затем переименован в честь средневекового государства Арборея.

Население составляет 3927 человек, плотность населения составляет 34 чел./км². Занимает площадь 115 км². Почтовый индекс — 9092. Телефонный код — 00783.

Покровителем города считается San Giovanni Bosco. Праздник города ежегодно празднуется 31 января.

Ссылки 
 Официальный сайт города

Города Сардинии
Фашизм в Италии